Мольерусса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-д'Уржель. Занимает площадь 7,05 км². Население — 14733 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Mollerussa
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды